Yungasweg - de dodenweg door Bolivia
Yungas (Bolivia) - het departement in Bolivia waar de weg doorheen loopt
Yunga - een ecologische regio aan de oostzijde van het Andesgebergte